Lirim Zendeli (* 18. Oktober 1999 in Bochum) ist ein deutscher Automobilrennfahrer. Er wurde 2018 deutscher Formel-4-Meister.

Karriere 
Lirim Zendeli begann seine Karriere mit 10 Jahren im Kartsport. Bei den ADAC Kart Masters im Jahr 2014 siegte er in der Klasse KF Junioren. Im Jahr 2016 wechselte er in die Deutsche Formel-4-Meisterschaft wo er im Jahr 2018 Meister wurde. 2019 ging Zendeli für den tschechischen Rennstall Sauber Junior Team by Charouz in der neu gegründeten FIA-Formel-3-Meisterschaft 2019 an den Start. 2020 startete er neben seinem deutschen Teamkollegen David Beckmann für Trident Racing. Seit 2021 startet er für MP Motorsport in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Zendeli musste die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2021 aus finanziellen Gründen vorzeitig abbrechen. Er verpasste so die letzten beiden WM-Läufe in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der Gesamtwertung landete Zendeli somit auf dem 17. Platz.

2022 startete er erneut in der FIA-Formel-3-Meisterschaft für das Team Charouz, da er beim Lauf in Spanien David Schumacher ersetzte, der dort wiederum ursprünglich den Platz von Ayrton Simmons übernehmen sollte. Zusätzlich startete er in Spa-Franchorchamps für Campos Racing in der Formel 2, da der Stammfahrer Olli Caldwell, aufgrund von zuvor zwölf gesammelten Strafpunkten, für ein Rennen gesperrt wurde.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-2-Meisterschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Deutscher Meister (Motorsport)
Deutscher
Geboren 1999
Mann